Alain Le Hir (1924-2007), un universitaire français ;
 Arthur-Marie Le Hir (1811-1868), un bibliste et orientaliste français ;
 César-Marie Le Hir (1764-1849), un homme politique français ;
 Gaëlle Le Hir (1990-), une joueuse de handball française ;
 Jean Louis Le Hir (1955-), un artiste, scénariste et illustrateur de bande dessinée, dessins de presse et publicités ;
 Louis Le Hir (1986-2020), auteur français de bande dessinée ;
 Richard Le Hir (1947-2018), un avocat, administrateur, conseiller en gestion et homme politique canadien.